Константи́н Я́ковлев:
 Яковлев, Константин Карольевич (прозвище Костя Могила; 1954—2003) — российский криминальный авторитет, вор в законе.
 Яковлев, Константин Константинович (1907—1978) — советский государственный деятель, заместитель министра тяжёлого, энергетического и транспортного машиностроения СССР, генерал-майор.
 Яковлев, Константин Николаевич (1896—1982) — советский архитектор, инженер.
 Яковлев, Константин Павлович (1885—1976) — русский (советский) физик, профессор Московского университета.
 Яковлев, Константин Сергеевич (1890—1937) — удмуртский поэт, писатель, драматург.
 Яковлев, Константин Фёдорович (?—1878) — майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.